Ritratto di Becuccio Bicchieraio – dipinto di Andrea del Sarto del 1525-1528 circa
Ritratto di Becuccio Bicchieraio – dipinto di Andrea del Sarto del 1528-1530 circa